Karula kan syfta på följande platser:

Estland 

 Karula, Viljandimaa, Viljandi kommun, 
 Karula, Valgamaa, Karula kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar